Denkmäler nach Straßen geordnet: A | B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | V 

|}

Weblinks 

Deutz (Köln)
Baudenkmaler Koln Deutz